Nacho García puede referirse a:

 Nacho García Vega, (1961) músico español.
 Nacho García Velilla, (1967) director productor de cine y televisión español.
 Nacho García, chico de compañía, serie de historietas creada por el autor español Pere Olivé en 1987.
 Ignacio García, (1986) futbolista boliviano.
 Nacho Guerreros, (1970) actor español.
 Nacho García Redondo, (1983) cómico español.